Grace Foster est un personnage de fiction interprété par Cara Buono dans la série télévisée New York 911.

Biographie de fiction
Le personnage, ambulancière, arrive dans l'avant-dernier épisode de la saison 5 , puis fait partie du casting récurrent dans la sixième et dernière saison.

Grace fut mutée dans la brigade (avant d'être à la caserne, elle travaillait dans un autre centre où il y avait plus d'action, selon la secouriste, d'où elle se vante et où elle méprise la ), dû notamment à un effectif de secouristes en baisse (notamment depuis l'arrestation de « Doc ») et s'attire au départ quelques inimitiés notamment l'équipe. Son collègue Carlos Nieto (incarné par Anthony Ruivivar), la remet à sa place en lui disant de respecter les autres et de se taire un peu.

Mais parvenant à s'habituer à cette ambiance différente, Grace se rapproche de ses collègues en sympathisant avec Carlos  et Holly Levine (incarné par Yvonne Jung).

Grace fait équipe avec Carlos et se raconte souvent des histoires de cœur.

Mais elle est prête à prendre un risque notamment en sauvant la mère de Maurice « Bosco » Boscorelli (incarné par Jason Wiles), dont le bras est coincé par la roue d'une voiture bardée d'explosifs, après que l'automobile a foncé sur une veillée funéraire, et dû pratiquer une trachéotomie, sans un avis, afin qu'elle puisse respirer mieux, car la gorge de Rose, la mère de « Bosco » était sérieusement enflée.

Mais la trachéotomie lui vaut d'être sermonnée par le docteur Fields, qui la menace de ne plus exercer son métier.

Mais Fields se ravise et félicite Grace, pas seulement de la trachéotomie, dont le chirurgien qui a opéré la patiente a félicité le médecin urgentiste de l'avoir pratiqué dont elle s'en remettra, mais aussi de l'avoir aidé. Mais il lui dit d'appeler pour ne pas avoir d'ennuis.

Dans l'épisode Révélations (6-15), on apprend que sa mère Annie (incarnée par Helen Mirren), ancien infirmière durant la guerre du Viêt Nam devenu accro à la drogue, est devenue une sans domicile fixe.

Grace sort avec l'officier de police Brendan Finney (incarné par Josh Stewart), avec qui elle sortira  dans l'épisode Le Chasseur chassé (6-05).  Dans le même épisode, Finney lui sauve la vie en tirant sur un drogué après que ce dernier l'a pris en otage avec Carlos avec un complice pour avoir des médicaments. Mais éprouvée par ce qui vient de se passer, elle préfère garder ses distances avec le policier. Mais ils vont se remettre ensemble, surtout depuis les épreuves qu'ils viennent de subir - surtout Brendan avec le décès de son père, mais cela ne dure pas longtemps. Mais quand Brendan est victime d'un accident et est hospitalisé, Grace se rend compte qu'elle tient toujours à lui. Lorsqu'il est tiré d'affaire, ils se remettent ensemble.

Grace se mariera avec Brendan dans le dernier épisode Adieu Camelot (6-22). Elle est devenue instructeur car elle est enceinte.

Autour du personnage 
 Pour la voix française, le personnage de Grace Foster bénéficia de deux voix françaises : la première fut celle de Géraldine Giraud, puis pour la saison 6, celle de Barbara Beretta. La raison de ce changement de voix est dû au décès tragique de la comédienne Géraldine Giraud, survenu en 2004.

Notes et références

Source 
 Certains passages sont des résumés après visionnages des épisodes.

Personnage de New York 911
Personnage de fiction new-yorkais
Professionnel de la santé de fiction

en:List_of_Third_Watch_characters#Grace_Foster